Partia Liberalno-Demokratyczna (Japonia)
 Partia Liberalno-Demokratyczna (Litwa)
 Partia Liberalno-Demokratyczna (Mołdawia)
 Partia Liberalno-Demokratyczna (Rumunia)
 Partia Liberalno-Demokratyczna (Serbia)
 Partia Liberalno-Demokratyczna (Białoruś)
 Partia Liberalno-Demokratyczna (Australia)